Fechner puede hacer referencia a:

  Gustav (Theodor) Fechner (1801 - 1887), psicólogo; o
 la ley de Weber-Fechner.